Альфред Карлович Айламазян (; 8 августа 1936, Верея — 25 мая 2003, Переславль-Залесский) — доктор технических наук, профессор, основатель Института программных систем РАН.

Биография 

 1959 — окончил Военно-воздушную инженерную Академию имени Н. Е. Жуковского
 1964 — защитил кандидатскую диссертацию
 1972 — защитил докторскую диссертацию
 1984 — директор Филиала Института проблем кибернетики АН СССР
 1986 — директор Института программных систем АН СССР.
 1986 — основал МДКЦ — Международный Детский Компьютерный Центр (Лагерь)
 1993—1996, 1998—2003 — ректор «Университета города Переславля»
 2000 — научный руководитель совместной государственной программы Союза России и Белоруссии «Разработка и освоение в серийном производстве семейства высокопроизводительных вычислительных систем с параллельной архитектурой (суперкомпьютеров) и создание прикладных программно-аппаратных комплексов на их основе» (СКИФ)

А. К. Айламазян был членом Политического консультативного совета при Президенте Российской Федерации, председателем Ярославского губернского общественного собрания.

Похоронен в селе Веськово, недалеко от созданного им института, который с декабря 2008 года носит имя своего основателя и называется «Институт программных систем имени А. К. Айламазяна РАН».

Награды 

 1958 — медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 1964 — медаль «За безупречную службу»
 1970 — медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 1971 — орден Трудового Красного Знамени
 1988 — медаль «Ветеран труда»
 1996 — орден Дружбы
 1996 — почетный гражданин Переславля-Залесского
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени

Библиография 

 
 

Опубликовано более 100 научных работ, 3 монографии, зарегистрировано 20 изобретений.

Ссылки 
 
 
 Биография Альфреда Карловича Айламазяна
 Его труды на Math-Net.Ru

Выпускники Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского
Почётные граждане Переславля-Залесского
Ректоры Университета города Переславля
Сотрудники ИПС РАН